Orgel von St. Laurentius steht für:
 Orgel von St. Laurentius (Dedesdorf), die Orgel der Dorfkirche Sankt Laurentius im Loxstedter Ortsteil Dedesdorf
 Orgel von St. Laurentius (Schönberg), die Orgel der Schönberger Stadtkirche St. Laurentius und Katharina